Landtagswahlkreis 58 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Baden-Württemberg:
 Landtagswahlkreis Lörrach (seit 1976)
 Landtagswahlkreis Tübingen (1956 bis 1972)

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Cuxhaven (seit 2008)
 Landtagswahlkreis Uelzen (2003)
 Landtagswahlkreis Celle-Land (1982 bis 1998)
 Landtagswahlkreis Winsen (Luhe) (1959 bis 1978)
 Landtagswahlkreis Winsen a. d. Luhe (1947 bis 1955)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Wesel II (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Wesel III (2005 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Viersen I (2000)
 Landtagswahlkreis Krefeld I (1980 bis 1995)
 Landtagswahlkreis Wuppertal III (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Düsseldorf-Mettmann-Ost (1947 bis 1962)

in Sachsen:
 Wahlkreis Görlitz 2 (seit 2014)
 Wahlkreis Görlitz (2004 und 2009)
 Wahlkreis Görlitz, Stadt (1994 und 1999)
 Wahlkreis Hainichen (1990)